José Joaquín de Herrera (1792–1854), político e militar mexicano;
José Joaquín de Herrera (município), município mexicano do estado de Guerrero;
José Óscar Herrera (1965), ex-futebolista uruguaio;
José de Posada Herrera (1814–1885), jurista e político espanhol;
José María Albareda Herrera (1902–1966), cientista espanhol.

Ver também

Desambiguações de antropônimos